Binderöd ist der Ortsname von

 Binderöd (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Binderöd (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Binderöd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern